În geometria algebrică, noțiunea de lemniscată se poate referi la oricare dintre curbele în formă de 8 sau ∞, dintre care cea mai cunoscută este Lemniscata lui Bernoulli denumită astfel de acesta în 1694.

Lemniscata lui Bernoulli
Lemniscata lui Booth
Lemniscata lui Gerono
Lemniscată polinomială

Curbe